Trebeljevo je lahko:
 Malo Trebeljevo - naselje v Sloveniji
 Veliko Trebeljevo - naselje v Sloveniji
 cestni prelaz Trebeljevo (565/580? m)